Saint-Just může být:

 Louis de Saint-Just (1767–1794) – francouzský revolucionář

místopisné jméno

Saint-Just-Luzac – francouzská obec v departementu Charente-Maritime
Saint-Just-Saint-Rambert – francouzská obec v departementu Loire